Монський ярус – нижній ярус палеоцену Західної Європи. 
 Монська Ольга Іванівна (уроджена Соломноська;  нар. 1875, Київ —  1925}, Франція) — українська оперна співачка (лірико-колоратурне сопрано).